

Lokalizacje

Niemcy 
 Hundelshausen – dzielnica Witzenhausen
 Hundelshausen – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schweinfurt